Le Championnat d'Afrique féminin de basket-ball (Afrobasket) de la FIBA 2017 est le  FIBA Afrique pour les femmes, placé sous l’égide de la FIBA, instance mondiale régissant le basket-ball. Le tournoi est organisé par le Mali à Bamako du 18 au 27 août 2017. Il est remporté par le Nigeria qui bat le Sénégal en finale.

Qualification 
Le Mali, en tant que pays organisateur, ainsi que l'Angola, le Cameroun, le Nigeria et le Sénégal, demi-finalistes de l'édition 2015, sont qualifiés automatiquement.

Les autres pays doivent participer à des tournois de qualification dans lesquels deux ou trois équipes d'une même zone géographique s'affrontent à deux reprises.

Zone 1 

La Tunisie se qualifie à la suite du forfait du Maroc.

Zone 2 
La Guinée se qualifie à la suite du retrait du Cap-Vert.

Zone 3 
La Côte d'Ivoire se qualifie en battant deux fois le Bénin à Abidjan (83-45 et 70-45) les 12 et 13 mai 2017.

Zone 4 
La République démocratique du Congo se qualifie en éliminant la République centrafricaine à Kinshasa (67-53 et 50-52) les 17 et 18 juin 2017.

La République centrafricaine sera repêchée en bénéficiant d'une invitation.

Zone 5 
L'Égypte se qualifie en gagnant ses quatre matchs face au Kenya et à l'Ouganda lors d'un tournoi organisé au Caire du 12 au 18 mars 2017.

Zone 6 
Le Mozambique se qualifie en battant deux fois le Zimbabwe à Maputo (88-30 et 90-40) les 9 et 10 mars 2017.

Effectifs

Compétition

Phase de groupe

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Classement 5 à 8

Classement 9 à 12

Classement final 
Les deux finalistes sont qualifiés pour la coupe du monde 2018.

Récompenses individuelles 

Les récompenses individuelles sont les suivantes :

 Meilleure joueuse :  Astou Traoré
 Équipe type :
  Astou Traoré
  Evelyn Akhator
  Italee Lucas
  Naignouma Coulibaly
  Leia Dongue

Notes et références

Liens externes 
 FIBA Afrique
 Page Afrobasket women 2017 Mali

2017
Basket-ball féminin
Basket-ball féminin 2017
Afrique féminin 2017
Afrique
2017 au Mali
Sport en août 2017